

Новоселова — присілок, Махньовський міський округ, Свердловська область
 Новоселова — присілок, Туринський міський округ, Свердловська область